Кирпичі́ ( — «Цеглини») — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Кирпичі — хутір у Підгоренському районі Воронезької області.
 Кирпичі — селище в Болховському районі Орловської області.
 Кирпичі — присілок у складі Осинського району Пермського краю.
 Кирпичі — історичний район Томська.

Див. також 
 «Кирпичи» — російський рок-гурт.
 Кирпич — плитки кізяку.
 Кирпичний
 Кирпичне